Александр Владимирович Беляев (1 марта 1951, Оренбург — 27 марта 1998) — советский, российский композитор, поэт.

Биография 
Учился в Москве в Центральной музыкальной школе. В 1974 году окончил Московскую консерваторию им. Чайковского по классу композиции профессора Т. Н. Хренникова.

С 1974 года работал музыкальным редактором на «Мосфильме».

Член Союза композиторов с 1981 года, Союза кинематографистов — с 1995 года.

Семья 
Отец — Владимир Сергеевич Беляев (1919—1984) — кинодраматург, писатель; мать — Лилия Васильевна Большакова (1925—-2010) — домохозяйка.

Жена — Беляева Алла Владимировна-инженер системотехник; Дочь —  (р. 1990), актриса театра и кино.

Творчество

Композитор 
.

С 1976 года писал музыку для кино.
избранная фильмография

 1978 Молодость (выпуск 1-й; киноальманах) — новелла «Ангел мой»
 1979 Огни цирка (км)
 1980 И вечный бой… Из жизни Александра Блока(тв)
 1982 Две главы из семейной хроники
  Время желаний
 1992 В поисках золотого фаллоса
 1993 Стреляющие ангелы
 1994 Джонатан — друг медведей /  (Россия, Италия)
  Мелкий бес
 1996 Страшная мысль (км)
 1997, 2003 — Не будем проклинать изгнание
  "Полицейские и воры "
 2008 « Здесь у нас как сад и никакой печали» ,

Поэт 
. В 1999 году в издательстве «Московский рабочий» вышел его сборник стихов.

 Беляев А. В. Вертоград : Стихи и проза. — М : Моск. рабочий, 1999. — 127 с. — 800 экз. — ISBN 5-239-01356-X

Примечания 

Выпускники Московской консерватории
Персоналии:Мосфильм
Члены Союза композиторов СССР
Члены Союза композиторов России
Члены Союза кинематографистов России
Русские поэты